Коран може да се односи на:
 Коран или Кур’ан, света књига ислама;
 Коран (Вар), насељено место у Француској, у департману Вар;
 Коран (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер;
 Коран (Кантал), насељено место у Француској, у департману Кантал;
 Коран (Пале), насеље у општини Пале;
 Коран (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом.